Programador, persona que es dedica a la programació.
 Programador (hardware), dispositiu utilitzat per a transferir o grabar dades binàries a circuits integrats.
 Programadora, empresa que compta amb espais televisius per a programar i produir continguts.
 Programador horari, aparell que permet encendre i apagar aparells elèctrics en determinades franges horàries.